Гринуп има више значења:
 Округ Гринуп (Кентаки)
 Гринуп (Илиноис)
 Гринуп (Кентаки)